Дінабург — колишня назва латвійського міста Даугавпілс.
 Дінабург (футбольний клуб) — колишній латвійський футбольний клуб з міста Даугавпілс.
 Дінабург Ганна Давидівна (1899—1984) — український радянський науковець, невролог.

Див. також 
 Комтурство Дінабург.